Wiktoria Sachsen-Coburg-Saalfeld – córka Franciszka von Sachsen-Coburg-Saalfeld i Augusty Reuss-Ebersdorf, księżniczka Saksonii, księżna Kentu, matka królowej Wiktorii
 Wiktoria Koburg – córka królowej Wiktorii Hanowerskiej i księcia Alberta Koburga, cesarzowa niemiecka
 Wiktoria Melita Koburg – córka Alfreda, księcia Edynburga i Marii Aleksandrowej Romanowej, wielka księżna Hesji, później wielka księżna Rosji jako Wiktoria Fiodorowna
 Wiktoria Koburg – córka króla Edwarda VII Koburga i królowej Aleksandry Duńskiej, księżniczka brytyjska